Маляро́в — русская фамилия; имеет женскую форму Малярова.

Известные носители 
 Маляров, Анатолий Владимирович (род. 1949) — советский футболист. Советский и российский футбольный судья, инспектор.
 Маляров, Вячеслав Владимирович (1969—2004) — российский военнослужащий, погибший во время теракта в Беслане.
 Маляров, Игорь Олегович (1965—2003) — российский общественно-политический деятель.
 Маляров, Илья Гаврилович (1907—1994) — советский военный деятель.
 Маляров, Кирилл Анатольевич (род. 1997) — российский футболист.
 Маляров, Константин Лукич (1880—1957) — русский и советский химик.
 Маляров, Михаил Петрович (1909—1984) — генерал-лейтенант юстиции, первый заместитель Генерального прокурора СССР.
 Маляров, Никита Анатольевич (род. 1989) — российский футболист.